Känsbytjärn kan syfta på:
*Känsbytjärnet (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (18,6 ha)
Känsbytjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn